Żydy kan verwijzen naar:
 Żydy (Ermland-Mazurië), woiwodschap Ermland-Mazurië
 Żydy (Mazovië), woiwodschap Mazovië